Julus kan syfta på:

 Julus (djur) – ett släkte av mångfotingar
 Julius (namn) – ett mansnamn